Die Diamond Nine / Dynamic Billard Austrian Open 2017 waren das 149. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 18. bis 20. Mai 2017 im Alpina, Wellness & Sporthotel in St. Johann im Pongau statt. Zum 18. Mal wurde ein Euro-Tour-Turnier in Österreich ausgetragen und zum achten Mal in St. Johann.

Der Österreicher Mario He besiegte im Finale den Spanier Francisco Sánchez mit 9:2 und gewann damit nach den North Cyprus Open 2016 zum zweiten Mal ein Euro-Tour-Turnier. Den dritten Platz belegten Albin Ouschan und Joshua Filler. Titelverteidiger war der Engländer Mark Gray, der in der Runde der letzten 32 gegen Sánchez ausschied. Der Niederländer Nick van den Berg, der mit den Portugal Open 2017 das vorangegangene Euro-Tour-Turnier gewonnen hatte, verlor im Viertelfinale gegen Sánchez.

Finalrunde 
Die 162 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizieren sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Austrian Open 2017 bei azbilliards.com
 Austrian Open 2017 bei sixpockets.de

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2017
Billardturnier in St. Johann im Pongau